A-270 (Rusland) - snelweg in Rusland
 A270 (Duitsland), zie Bundesautobahn 270 - snelweg in Duitsland
 A270 (Nederland), zie Provinciale weg 270